Federal Building and Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Federal Building and Courthouse (Gainesville, Georgia), NRHP-ID 74000684
 Federal Building and Courthouse (Wilmington, North Carolina), NRHP-ID 74001363